Pluralismus může být:
 pluralismus
 pluralismus (náboženství)
 pluralismus (filosofie)
 pluralismus (politická teorie)
 pluralismus (věda)
 hodnotový pluralismus
 kulturní pluralismus